wyznaniowa księga metrykalna – rejestr zdarzeń doniosłych cywilnie lub w danym wyznaniu religijnym
 księga symboliczna – świadectwo wiary jednego z kościołów protestanckich